Tellus kan hentyde til flere artikler: 
 Tellus (mytologi) – en romersk gudinde for jorden, kaldes også Terra.

Se også
 Jorden – det latinske navn for Jorden er Tellus eller Terra.